Серия B 1993/1994 () — 62-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 29 августа 1993 года и закончился 5 июня 1994 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1993/94 на legaserieb.it
 Серия B 1993/94 на rsssf.com

1993/1994
Футбол в Италии в 1993 году
Футбол в Италии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994